Benaglio – famiglia lombarda di origine medioevale
Diego Benaglio (1983) – ex calciatore svizzero
Filippo Benaglio (...-1297) – condottiero italiano, signore di Vercurago e Calolzio
Francesco Benaglio (1430 circa-1492?) – pittore italiano
 Gaetano Benaglio o Benaglia (1768-1868) – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Benaglio (1668-1735) –  giurista, scrittore e storico italiano
Giuseppe Benaglio (1767-1836) – presbitero e educatore italiano
Ines Castellani Fantoni Benaglio, nota anche con lo pseudonimo di Memini (1849-1897) – scrittrice italiana
Luigi Benaglio (1843-1908) – poeta italiano